En botanique, un bulbe est constitué d'une courte tige en plateau portant des feuilles hypertrophiées ;
 Un bulbe peut aussi être un générateur d'une microcentrale hydraulique (EDF) ;
 Un bulbe d'étrave est un renflement de la partie avant immergée d'un navire ;
 Dans le cerveau, le bulbe rachidien est situé dans le tronc cérébral ;
 Le bulbe est la partie renflée de la racine des cheveux ;
 En architecture, un clocher à bulbe est typique de l'architecture religieuse baroque dans le Saint-Empire et les pays slaves ;
 En astronomie, le bulbe galactique est la partie centrale d'une galaxie spirale.